Авиационный кодекс — система правил поведения в авиации, рекомендованная для повышения безопасности и летного мастерства пилотов. Создана М.С.Баумом (Michael S. Baum).

Обзор

Согласно подсчетам Ассоциации пилотов и собственников летательных средств  (AOPA), 75% всех аварий в авиации случаются из-за ошибок в принятии решений пилотами. Проблема коренится в первоначальном обучении пилотов: лицензированные учебные программы полетов жестко ориентированы на регламентирование и решение типичных задач. Главной целью считается следование инструкциям и выполнение летных маневров, и только на втором плане стоит летное мастерство на практике. В результате способность принимать решения у новичков отстает. Хотя опыт пилота должен способствовать повышению безопасности, остается неясным, действительно ли большее число полетов ведет к повышению способности принимать решения: в соответствии с Отчетом AOPA за 2007 год около 60 % катастроф происходили при руководстве опытных пилотов (1000 летных часов и больше). Более того, вероятность того, что личная ошибка окажется фатальной, одинакова для опытных пилотов и новичков.

Авиационный кодекс был написан для преодоления зазора между формальными требованиями и практическим летным мастерством. В 2003, М.С.Баум составил первую конспективную версию как кодекса. В настоящее время Авиационный кодекс представляет собой детализированную систему рекомендаций для пилотов, как в воздухе, так и на земле.

Постоянный состав редакции
Эта некоммерческое начинание проводится группой волонтеров — экспертов в индустрии, авиации и связанных вопросах.

Членами редакции являются:
 Michael S. Baum, JD, MBA, Principal, SecureAv
 Dale DeRemer, Ph.D., Professor Emeritus, Aviation, University of North Dakota
 Jim Lauerman, President, Avemco Insurance Company
 Michael Radomsky President Emeritus, Cirrus Owners and Pilots Association
 Bill Rhodes, Ph.D. Professor, Lt. Col USAF (Ret.) Aerworthy Consulting
 Rusty Sachs, JD, Former Executive Director, National Association of Flight Instructors
 Josh Smith General Manager, West Valley Flying Club
 Don Steinman, Captain, US Airways
 Thomas P. Turner, MCFI Manager, Technical Services, American Bonanza Society

Структура кодекса

Авиационный кодекс охватывает все аспекты работы в общей авиации, включая:

 Общую ответственность пилотов
 Ответственность пассажиров и людей на борту
 Обучение и профессионализм
 Безопасность
 Состояние внешней среды
 Использование технологии
 Развитие и поддержку гражданской авиации

В каждой области Кодекс предлагает регулирующие принципы (“минимизация расхода топлива, масла и других химических веществ, влияющих на окружающую среду”) и устанавливает точные практические рекомендации (“использование сепаратора для анализа топлива (GATS)”). Где возможно, используются ссылки на источники для обоснования рекомендаций.

В целях дальнейшей социализации, Кодекс содержит заметки для инструкторов для интегрирования его в планы обучения пилотов (включая образцы планов).

Авиационный кодекс предназначен для специалистов по эксплуатации летных средств и предполагается, что он будет дорабатываться со временем и согласовываться с местными правилами.

Внедрение

В Соединенных Штатах Федеральное управление гражданской авиации США приняло различные варианты Авиационного кодекса в качестве онлайн ресурса .

Другие примеры использования Кодекса включают авиационные клубы, страховые компании и производителей, в частности:
 Avemco insurance 
 Cessna Owner Organization
 Cirrus Owners and Pilots Association (See COPA Code of Conduct.)
 Flight Design 
 Gleim 
 Mooney Airplane,
 National Association of Flight Instructors
 Piper Owners Society

Ссылки

Безопасность воздушного движения